OS 1940 kan syfta på:

Olympiska vinterspelen 1940 - inställda på grund av andra världskriget
Olympiska sommarspelen 1940 - inställda på grund av andra världskriget